Superhond 2007, het eerste seizoen
 Superhond 2008, het tweede seizoen